ГОСТ 7.67 или ISO 3166-88 је ГОСТ стандард за кодове држава.

Стандард дефинише називе држава на руском и енглеском језику, ћириличне трословне кодове држава, латиничне трословне и двословне кодове држава као и троцифрене бројчане кодове држава. Последње три групе кодова су у потпуности усклађене са ISO 3166 стандардом (међутим, у пракси, разлике могу настати због измена у ISO 3166 стандарду које још нису пренете у ГОСТ, као што је случај нпр. са трословним латиничним кодом за Румунију ROM, који је измењен у ROU).

Грађење ћириличних кодова 
За име сваке државе и територије, користи се савремено име те државе на руском језику. Ћирилични кодови се праве од прва три слова тог имена; у случају да би на тај начин више држава делило исти код, треће слово кода се мења неким другим словом из имена државе тако да се очува азбучни ред држава према кодовима или, ако то није могуће, неким другим словом које не мора бити из имена државе. Најзад, ако имена држава имају по две речи од којих је прва иста, код се прави од прва два слова прве речи и првог слова друге речи.

ГОСТ 7.67-94 
Пуна табела стандарда, како је дефинисан 1994.

Извори 
 Коды названий стран, на званичној презентацији ТГТУ.

7.67